Дигерманийниобий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
ниобия и германия
с формулой NbGe,
кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дигерманийниобий образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 622,
параметры ячейки a = 0,4966 нм, c = 0,6787 нм, Z = 3,
структура типа дисилицида хрома CrSi
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1680°С и имеет область гомогенности 65,5÷67 ат.% германия .

При температуре 2 К переходит в сверхпроводящее состояние .
Для плёнок NbGe обнаружен переход в сверхпроводящее состояние при 15 К
.

Примечания 

Сверхпроводники